Astrid Peth, un personnage fictif de la série télévisée britannique Doctor Who ;
 The Peth, un groupe de rock du Pays de Galles.